Андрей Булатов: Булатов, Андрей Арнольдович (род. 1969) — российский математик.
 Булатов, Андрей Юрьевич (род. 1978) — российский футболист.